Спорти́вная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «спорт».

Россия 
 Спортивная улица — улица в Балашихе.
 Спортивная улица — улица в Белгороде.
 Спортивная улица — улица в Выборге.
 Спортивная улица — улица в Иванове.
 Спортивная улица — улица в Казани (Клыковка).
 Спортивная улица — улица в Красноярске.
 Спортивная улица — улица в Курске.
 Спортивная улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 Спортивная улица — улица в Бирюлёве Восточном; 
 Спортивная улица — улица во Внукове.
 Спортивная улица — улица в Муроме.
 Спортивная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Спортивная улица — улица в Новочеркасске.
 Спортивная улица — улица в Новошахтинске.
 Спортивная улица — улица в Пензе.
 Спортивная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Спортивная улица — улица в Петроградском районе; 
 Спортивная улица — улица в Зеленогорске;
 Спортивная улица — улица в Петергофе; 
 Спортивная улица — улица в историческом районе Сергиево.
 Спортивная улица — улица в Сыктывкаре.
 Спортивная улица — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Спортивная улица — улица в Дзержинском;
 Спортивный переулок.
 Спортивная улица — улица в Уфе.
 Спортивная улица — улица в Электростали.

Украина 
 Спортивная улица — улица в Луганске.
 Спортивная улица — улица в Николаеве.
 Спортивная улица — улица в Припяти (зона отчуждения Чернобыльской АЭС).

См. также 
 Спортивный проезд.